Īrān kan syfta på:

 Iran – ett land i Asien

 Īrāncheh – ort, Chahar Mahal och Bakhtiari, Iran